

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean Moutschen, (1907-1965), est un architecte belge ;
 Joseph Moutschen, (1895-1977), est un architecte et urbaniste moderniste belge ; 

Homonymie
Homonymie de patronyme